El término Jourdan podría corresponder a alguno de los siguientes artículos de Wikipedia:

 Catherine Jourdan (1948-2011), actriz francesa.
 Charles Jourdan (1883-1976), industrial francés del calzado.
 Diego Jourdan Pereira (1977-), dibujante de cómics e ilustrador uruguayo.
 Éric Jourdan (1938-2015), novelista francés.
 Federico Jourdan (1991-), argentino, jugador de fútbol.
 Jean-Baptiste Jourdan (1762-1833), militar francés.
 Jourdan Dunn (1990-), modelo británica.
 Louis Jourdan (1921-2015), actor francés.
 Michel Jourdan (1934-), compositor francés.
 Pierre Jourdan (1932-2007), actor francés.

Miscelánea 
 Gil Jourdan, héroe de una serie de cómics de igual título, creado por el autor belga Maurice Tillieux.
 Ley Jourdan-Delbrel, que instituyó el servicio militar obligatorio en Francia el 5 de septiembre de 1798, y que estuvo en vigor hasta 1996.
 Maisoncelles-la-Jourdan, población y comuna francesa.